Bonsall peut faire référence à :

Patronymes  
 Brian Bonsall (1981-), acteur américain.
 Frank Bonsall (1920-2011), mathématicien britannique
 Samuel Bonsall Parish (1838-1928), botaniste américain.

Toponyme  
 Bonsall, census-designated place américaine dans le comté de San Diego en Californie ;
 Bonsall, village anglais situé dans le Derbyshire, au Royaume-Uni.

Homonymie de patronyme